La Rufipenne est un nom vernaculaire ambigu désignant en français certains oiseaux de la famille des Sturnidés. Ils ont un corps foncé avec le dessous des ailes de couleur rouille.

Liste des oiseaux appelés rufipenne 

 Rufipenne à bec blanc - Onychognathus albirostris
 Rufipenne à bec fin - Onychognathus tenuirostris
 Rufipenne de Blyth - Onychognathus blythii
 Rufipenne à cou blanc - Grafisia torquata
 Rufipenne de forêt - Onychognathus fulgidus
 Rufipenne de Kenrick - Poeoptera kenricki
 Rufipenne morio - Onychognathus morio
 Rufipenne à queue étroite - Poeoptera lugubris
 Rufipenne nabouroup - Onychognathus nabouroup
 Rufipenne de Salvadori - Onychognathus salvadorii
 Rufipenne de Socotra - Onychognathus frater
 Rufipenne de Stuhlmann - Poeoptera stuhlmanni 
 Rufipenne de Tristram - Onychognathus tristramii
 Rufipenne de Waller - Onychognathus walleri

Nom d'oiseau ambigu